Масали́мов — фамилия, имеет женскую форму Масали́мова. Известные носители:

 Масалимов, Анвар Хатминурович (род. 1955) — советский убийца.
 Масалимов, Даги Мутагарович (род 1939) — Заслуженный зоотехник Российской Федерации
 Масалимов, Ринат Шамгунович (род. 1957) — сотрудник органов государственной безопасности СССР и Российской Федерации, начальник Управления по Курганской области (2005—2010), кандидат филологических наук.
 Масалимов, Роман Дамирович (род. 1983) — российский боксёр тяжёлой весовой категории.